Mistrovství světa v jízdě na skibobech se poprvé konalo v roce 1967. Prvních jedenáct ročníků se konalo každý druhý rok, od roku 1987 se koná každoročně, kromě let 2005, 2008 a 2015.

Supermistrem je Rakušan Markus Moser s třicetisedmi tituly a supermistryní Češka Alena Housová s třiceti.

Disciplíny 
 sjezd / abfahrt – s přestávkami do roku 2001
 slalom / slalom – od roku 1979
 obří slalom / riesenslalom
 super G / super-G – od roku 1989
 kombinace / (alpine) kombination (v roce 2009 slalom + obří slalom + super G)

Výsledky mužů

Výsledky žen

Související články 
 Mistrovství Evropy v jízdě na skibobech

Externí odkazy 
 Skibob.org: Statistiky MS
 Sport-komplett.de: vítězové MS 1967-2004
 Sport-komplett.de: vítězové Ms 1967-2004

 
Sportovní události založené roku 1967